Башкатово — название населённых пунктов в России:
 Башкатово — село в Обоянском районе Курской области.
 Башкатово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Башкатово — деревня в Покровском районе Орловской области.